Апостольский префектура Вэйхая () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Вэйхай, Китай. Апостольская префектура Вэйхая распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Шаньдун. Апостольская префектура Вэйхай подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

18 июня 1931 года Римский папа Пий XI издал бреве Litteris Apostolicis, которой учредил миссию Sui iuris Вэйхая, выделив её из Апостольский викариатапостольского викариата Чжифу (сегодня - Епархия Яньтая).

9 февраля 1938 года Римский папа Пий XI издал буллу Merito ad maiorem, которой преобразовал миссию sui iuris Вэйхая в апостольскую префектуру.

Ординарии апостольской префектуры 

 священник  Louis Prosper Durand (1932 — 1938);
 священник Cesaire Stern (1939 — 1949);
 священник Edward Gabriel Quint (1950 — 1983);
 Sede vacante — с 1983 года по настоящее время.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Litteris Apostolicis, AAS 23 (1931), стр. 401 
 Bolla Merito ad maiorem, AAS 30 (1938), стр. 312

Ссылки 
 Информация
 Информация 

Католические епархии Китая